A Bigger Splash ist der Titel folgender Werke:

 A Bigger Splash (Gemälde), Gemälde von David Hockney (1967)
 A Bigger Splash (1973), britischer Dokumentarfilm von Jack Hazan 
 A Bigger Splash (2015), italienisch-französischer Film von Luca Guadagnino